Рейс 130 может иметь следующие значения:
 Рейс 130 Aviogenex
 Рейс 130 Байкал